Ри́чард «Рик» Сава́тски (; 26 февраля 1976, Су-Лукаут, Онтарио, Канада) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
 Profile:British Columbia | Tankard Times - 2016 Tim Hortons Brier - Monday, March 7, 2016 (page 8)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады